Александр Русанов:
 Русанов, Александр Александрович (род. 1950) — советский борец классического стиля.
 Русанов, Александр Николаевич (1881—1936) — педагог, общественный деятель, депутат Государственной думы, комиссар Временного правительства.